Cascajo Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cascajo Hill (Guam)	
 Cascajo Hill (Kalifornien)